USS Samuel B. Roberts je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Samuel B. Roberts (DE-413) 
 USS Samuel B. Roberts (FFG-58) 
 USS Samuel B. Roberts (DD-823)

Samuel B. Roberts